Ihosy steht für:

 Ihosy (Stadt), Stadt in Madagaskar
 Ihosy (Distrikt), Distrikt in Madagaskar
 Ihosy (Fluss), Fluss in Madagaskar